Роза Исмаил кызы Джалилова (; ) — легенда азербайджанского народного танца, хореограф-балетмейстер, Народная артистка Азербайджана (2007), кавалер орденов «Знак Почёта» (1959) и «Слава» (2019).

Биография 
Роза Джалилова родилась 17 мая 1929 года. В 1947 году на «отлично» оканчивает классическое отделение Бакинского хореографического училища. Два года работает в балетной труппе Азербайджанского театра оперы и балета имени М. Ф. Ахундова. Однако любовь и тяга к азербайджанскому народному танцу и музыке не покидает её. В 1949 году после долгих уговоров бросить балет, меняет свое направление, с разрешения действующего тогда «Художественного совета», и переходит в Ансамбль песни и пляски, созданный Узеиром Гаджибековым. Более 30 лет Роза Джалилова представляла Азербайджан на многих международных фестивалях, которые проходили в Канаде, Китае, США, Турции, Ираке, Эфиопии, Марокко.

16 мая 2019 года распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанского танцевального искусства Роза Джалилова награждена орденом «Слава».

Примечания

Ссылки 
 
 «Мой путь - красота, ду­хов­ность и творчество. Интервью с народной артисткой Азербайджана Розой Джалиловой
 Юбилей прославленной танцовщицы Розы Джалиловой отметили красочным концертом
 Жизнь, отданная танцу: в Филармонии отметили юбилей легендарной танцовщицы
 Юбилей Розы Джалиловой как праздник национального танца
 92-летняя легендарная Роза Джалилова: Только в единстве и культуре народа лежит избавление от пандемии!

Народные артисты Азербайджана
Кавалеры ордена «Слава» (Азербайджан)